Al Habtoor Tennis Challenge 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2011 является 13-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Дубае, ОАЭ — с 28 ноября по 3 декабря 2011 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Симона Халеп (№ 53 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ноппаван Летчивакан выигрывает свой 1й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре федерации.
 Кристина Младенович уступает свой 2й в карьере финал на соревнованиях федерации.

Парный разряд

Факты 
 Нина Братчикова выигрывает 6й титул в сезоне и 34й за карьеру в туре федерации.
 Дарья Юрак выигрывает 5й титул в сезоне и 37й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 Al Habtoor Tennis Challenge
 Цикл женских турниров ITF 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

ОАЭ
Теннис
Ноябрь 2011 года
Декабрь 2011 года
2011